Timo Baumgartl, né le  à Böblingen, est un footballeur allemand. Il évolue au poste de défenseur au Union Berlin prêté par le PSV Eindhoven.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 VfB Stuttgart :
 Champion de 2. Bundesliga en 2017

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Naissance en mars 1996
Naissance à Böblingen
Joueur du VfB Stuttgart
Joueur du PSV Eindhoven
Joueur du 1. FC Union Berlin